Schultheiß znaczy po niemiecku sołtys

Osoby o nazwisku Schultheiß
 Joachim Ludwig Schultheiß von Unfried

Inne
Schultheiss Brauerei AG – berliński browar, przed 1945 należał do niego Browar Piastowski we Wrocławiu
Zobacz też:
Edmund Schulthess